Серж Реджани (Реджиани) (; 2 мая 1922, Реджо-нель-Эмилия, Италия — 23 июля 2004, Париж, Франция) — французский актёр театра и кино, художник и певец итальянского происхождения.

Биография 

В восьмилетнем возрасте приехал во Францию с семьей, бежавшей от фашизма. Окончил Высшую национальную консерваторию музыки и танца в Париже. Играл на сцене в пьесах Кальдерона, Расина, Роже Витрака, Кокто, Сартра, Беккета, Армана Салакру, поставленных Гастоном Бати, Жаном Виларом и других. В 1938 году дебютировал в кино. Снимался в фильмах Кристиан-Жака, Марселя Карне, Андре Кайата, Саша Гитри, Макса Офюльса, Жюльена Дювивье, Анри Вернёя, Робера Энрико, Лукино Висконти, Жака Беккера, Жана-Пьера Мельвиля, Франческо Рози, Марко Феррери, Луиджи Коменчини, Дамиано Дамиани, Клода Шаброля, Тео Ангелопулоса, Робера Оссейна, Клода Соте, Коста-Гавраса, Клода Лелуша, Этторе Скола, Аки Каурисмяки, Лео Каракса и др. Участвовал более чем в 80 картинах. Кроме съёмок в кино, Серж Реджани выступал на эстраде как шансонье, исполняя песни на стихи Бориса Виана, Жака Превера и др. Осенью 1972 года дал три концерта в московском Театре эстрады.

Похоронен на кладбище Монпарнас.

Избранная фильмография

Дискография 

Serge Reggiani chante Boris Vian
(1964, Disques Jacques Canetti, 48 805).  
Arthur où t'as mis le corps; Le régiment des mal-aimés; Valse dingue; Je bois; Sermonette; Sans blague; J'ai pas d'regrets; Fugue; Le déserteur; De velours et de soie; Dernière valse; Que tu es impatiente, la mort. Ajout au CD : Envole-toi; L'amour en cage; Ta peau contre ma peau; Il oublia d'oublier d'oublier.

Les loups...
(1967, Disques Jacques Canetti, 48 819).  
Les loups sont entrés dans Paris; La vie c'est comme une dent; Prélude de Sarah; Sarah; Maxim's; Ma solitude; Fleurs de méninges; Le petit garçon; Prélude extrait de " Paster noster "; Quand j'aurai du vent dans mon crène; Ma liberté; Prélude extrait du " Pont Mirabeau "; Paris ma rose; L'hotel des rendez-moi ça; Prélude " Le dormeur du Val "; Le déserteur.

Et puis...
(1968, Polydor, 48 901).  
Et puis; L'homme fossile; La vieille; Votre fille a vingt ans; Dessin dans le ciel; L'enfant et l'avion; Les affreux; Madame nostalgie; La java des bombes atomiques; La maumariée (La mal mariée); Moi j'ai le temps; La dame de Bordeaux; Il suffirait de presque rien.

Je voudrais pas crever
(1970, Polydor, 2393 010). 
Je voudrais pas crever; Tes gestes; Un siècle après; L'arrière-saison; L'arbre; Requiem pour n'importe qui; De quelles Amériques; Gabrielle; Ballade pour un traHtre; Bonne figure; Le vénusien; La neige.

Rupture
(1971, Polydor, 2393 026). 
Rupture; L'absence; La putain; Comme elle est longue à mourir ma jeunesse; Va-t'en savoir pourquoi; Ma fille; Dans ses yeux; L'italien; Edith; La cinquantaine.

Le vieux couple
(1972, Polydor, 2393 057). 
Le vieux couple; Hotel des voyageurs; La maison qui n'existe plus; Le grand couteau; Contre vents et marées; Le pont Mirabeau; Le premier amour du monde; Les mensonges d'un père à son fils; Mathusalem; C'est comme quand la mer se retire; Les fruits de mer; Ce n'est pas moi qui chante.

En italien
(1972, Polydor, 2482 403). 
Amor moi figlio mio; Sarah; E poi; Il disertore; Vostra figlia ha ven't anni; L'uomo fossile; Signora nostalgia; La java delle bombe atomiche; Oh! Liberta; Il franceses; La mia solitudine; Figlia mia.

Bon à tirer
(1973, Polydor, 2401 103). 
L'Arabe; Le déjeuner de soleil; Les promesses; L'an mil neu cent soixante et huit; T'as l'air d'une chanson; Pericoloso sporgersi; Villejuif; Le monsieur qui passe; La pause tendresse; Tu vivras tant qu'on t'aimera; Un menuisier dansait; Ce soir mon amour.

La chanson de Paul
(1975, Polydor, 2393 126). 
La chanson de Paul; Journal; Si tu me payes un verre; Le souffleur; Remboursez; J'suis pas chauvin; 1901; Le vieux costume; Le vieux singe; Rue du reve; Quand la guerre sera finie; Les vieux gamins.

Serge et Stéphan Reggiani en scène
(1975, Polydor, 2473 048). 
Hotel des voyageurs; Le déjeuner de soleil; Arlequin assassiné; L'idiot; Il ne faut pas...; La java des bombes atomiques; Salut rigolo; La déprime; Titannick; La putain; Dis-moi un peu où tu m'emmènes; Je vous déteste; Enivrez-vous; Madame nostalgie; Le monsieur qui passe; Dessin dans le ciel; L'italien; Ma liberté.

Venise n'est pas en Italie
(1977, Polydor, 2473 064). 
Venise n'est pas en Italie; Le barbier de Belleville; Il ne faudra jamais; Ma dernière volonté; Tarte à la crème; Cet amour; Si c'était à recommencer; Le grand cirque; Le bouquet de fleurs; Le tango de la mélancolie; La ville de joie; Du whisky au Vichy.

J't'aimerais
(1979, Polydor, 2473 100). 
J't'aimerais; C'est çà; Couleur de colère; La table; Les seigneurs; Un homme sur un toit; L'hier d'aujourd'hui, le demain; La honte de pleurer; La vie est vraiment très bien faite; Les amours sans importances; La longue attente.

L'armée du brouillard
(1981, Polydor, 2393 283). 
L'armée du brouillard; La Loire; Nos copines; La barbe à papa; Est-ce que c'est mal d'etre bien; Soliloque pour trois enfants; Une écharpe au coeur; La vieillesse; Le petit dernier de classe; L'exilé.

Le zouave du pont de l'Alma
(1982, Polydor, 2393 324). 
Le zouave du pont de l'Alma; Les objets perdus; On s'aime; La complainte du tabac; Primevère; Le monde est formidable; Plus de musique en 2903; Les bienfaits de la lune; Maudite enfant; L'orgre; Linothanie; Le boulevard du crime; Poubelle.

Olympia 83
(1983, Polydor, 813 187).  
Introduction musicale (Ma liberté); L' Italien; Hotel des voyageurs; L' homme fossile; Ma liberté; Le dormeur du val; Le déserteur; Improvisation sur le souffleur; Le souffleur; Le zouave du pont de l'Alma; Ma dernière volonté; La java des bombes atomiques; Il suffirait de presque rien; Sarah; Sous le pont Mirabeau; Et puis; Introduction musicale (Ma libertИ); Arlequin assassiné; Les objets perdus; Dessin dans le ciel; Venise n'est pas en Italie; Enivrez-vous; Madame nostalgie; Improvisation de Serge Reggiani; Pater Noster; Maxim's; Votre fille a vingt ans; Le monsieur qui passe; Le barbier de Belleville; Les loups sont entrés dans Paris; Le petit garçon.

Elle veut
(1984, Polydor, 823 805).  
Elle veut; Le mec odieux; C'est apres que ça se passe; Trop tard; Les moulins du temps; Théorème; Passable; Le boulevard Aragon; Meurtre au Night Blues.

Reggiani 89
(1988, Tréma, 310 272).  
Pablo; Charlie; Adèle; Jean-Baptiste; Camille; Noèlle; Maximilien; Michèle; Serge; Les petits destins.

Olympia 89
(1989, Tréma, 310 295).  
L'italien; Pablo; L'hotel des voyageurs; L'homme fossile; Ma liberté; Le dormeur du Val; Le déserteur; Camille; Le souffleur; Sarah; Le pont Mirabeau; Et puis ; Venise n'est pas en Italie; NoKlle; Adèle; Serge; Le barbien de Belleville; Les loups sont entrés dans Paris; Le petit garçon.

Reggiani 91
(1990, Tréma, 310 296).  
Alphabet; La première peine; Et moi je peins ma vie; Cyrano; La maison du solitaire; Pierrot l'esbrouffe; Paganini; Les coulisses de la gloire; C'est marrant comme tout; Vingt ans.

70 balais
(1992, Tréma, 710 410 CB 811).  
Quand je serai vieux, j's'rai chanteur; Paris a rencontré la Seine (à Jacque Prévert); Ciné cinéma; Des souvenirs de l'avenir; Dieu me garde de mes amis; Le monde en récompense; Soixante-dix balais; Letizia; Ils grimpaient; Le temps perdu; Gladys; Il faut vivre.

Palais des Congrès 93
(1993, Tréma, 710 429 CB 811).  
L'Italien; Soixante-dix balais; L'homme fossile; Ma liberté; Le dormeur du val; le déserteur; Et moi je peins ma vie; La java des bombes atomiques; Il siffurait de presque rien; Sarah; L'arlequin assassiné; Charlie; Ciné cinéma; Ma fille; Il faut vivre; Venise n'est pas en Italie; Noèlle; Letizia; Dessin dans le ciel; Maxim's; Serge; Le barbier de Belleville; Les loups sont entrés dans Paris; Le petit garçon; Quand je serai vieux, j's'rai chanteur.

Jacques Prévert  collection volume 7
(1993, Disques Jacques Canetti, 110 152).  
L'orgue de barbarie; Barbara; La grasse matinée; La belle saison; Déjeuner du matin; Rue de Seine; Le désespoir est assis sur un banc; Pour faire le portrait d'un oiseau; Pour toi mon amour; Paris at night; Le miroir brisé; Le cancre; Quartier libre; La batteuse; Cet amour.
(Autres poXmes par Sarah Boreo)

Reggiani 95
(1994, Tréma, 710 479).  
Petite fille aux yeux si grands; Au bar de l'arbre sec; Le lit de madame; Au numéro 103; Le 421; La cour des mirages; Lettre à Olivier; Les carabiniers; Amour spécial; Canard boiteux; Monsieur Beaudelaire; La vie, madame.

Nos quatre vérités
(1997, Tréma, 710 733 CB 821).  
Le vieux; Argentine; On me meurt pas mais ça vous tue; Les petits voisins du dessus; Cousin Julien; Y a-t-il quelqu'un?; La démoiselle de déshonneur; Avenue Montaigne; Nos quatre vérités; Quand on y pense; T'aurais pas dШ; Les miroirs se souviennent; Raymond joue-moi du jazz.

Les adieux différés
(1999, Tréma, 710 773 CB 821).  
Ivre; Le monde est femme; Jeune; Naturel; C'est dans combien?; La gare de Bayonne; Planétérium; La dernière larme; Le prof; Jean des brumes; Ballade pour une gardienne de musée; Les adieux différés.

L'album collection
(1999, Jacques Canetti, 5430282, Compilation).  
Venise n'est pas en Italie; Le petit garçon; Il suffirait de presque rien; Ma liberté; Madame nostalgie; Moi j'ai le temps; Les loups sont entrés dans Paris; Votre fille a vingt ans; J't'aimerais; Maxim's; Et puis; Prélude/Sarah; Contre vents et marées; Ma solitude; Le vieux couple; Ma fille; Hotel des voyageurs; L'italien; L'hotel des rendez-moi ça; Fleurs de méninges; Prélude/Le déserteur; Valse dingue; Que tu es impatiente la mort; Fugue; J'ai pas d'regrets; Prélude/Quand j'aurais du vent dans mon crane; La vie c'est comme une dent; Sermonette; Le régiment des mal aimés; Je bois; Arthur où t'as mis le corps; De velours et de soie; Sans blague; Dernière valse; La java des bombes atomiques; Barbara; Pater noster; Il ne faut pas; Paris at night; Prélude/Paris ma rose.

Enfants, soyez meilleurs que nous
(2001, Tréma Canada, TRMCD4014).  
ça va ? ça va ?; Enfants, soyez meilleurs que nous; Acteur; Saint-Paul-de-Vence; Tovaritch; Un jour j'ai fermé la télé; T'as de beaux yeux tu sais; Néon blues de banlieue; La brume; Tant bien que mal; La première fois que je suis né; Les quarantièmes rugissants; Le divin Mozart.

Ссылки 

 Песни Сержа Реджани (лекция Наталии Меерович — ЖЖ)

Певцы и певицы Франции
Шансонье
Художники Франции
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на кладбище Монпарнас